Áyios Athanásios kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Néa Mákrisi, ort, Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Ágios Athanásios (ort i Grekland, Thessalien, Nomós Kardhítsas), 
 Áyios Athanásios (ö), Grekiska fastlandet, 
 Ágios Athanásios (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), Nomós Drámas, 
 Ágios Athanásios (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Thessaloníkis, 
 Ágios Athanásios (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar